Biwott ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Biwott (* 1947), kenianischer Hindernisläufer
 Gideon Biwott (* 1967), kenianischer Hürdenläufer
 Paul Biwott (* 1978), kenianischer Marathonläufer
 Peter Kipyator Biwott (* 1980), kenianischer Marathonläufer
 Shadrack Kiptoo Biwott (* 1985), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Simon Biwott (* 1970), kenianischer Marathonläufer
 Stanley Kipleting Biwott (* 1986), kenianischer Marathonläufer
 Stephen Kipkosgei Biwott (* 1976), kenianischer Marathonläufer

Siehe auch:

 Kibiwot (Begriffsklärung)
 Kibiwott (Begriffsklärung)